Rady ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Rady (* 1994), deutscher Skeletonpilot
 József Rády (1884–1954), ungarischer Fechter
 Michael Rady (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Ottilie Rady (1890–1987), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Pheak Rady (* 1989), kambodschanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Radi